Gotalovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Budinščina, Krapinsko-zagorska županija.

Znamenitosti 
Kaštel obitelji Gotala pregrađen u dvorac, a srušen početkom 20. stoljeća.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 187 stanovnika te 59 obiteljskih kućanstava.

Vidi 
 Gotali od Gotalovca, hrvatska plemićka obitelj

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji